Pappelteich ist der Name mehrerer Teiche in Deutschland und Österreich.

 Pappelteich (Wien), ein Teich in Wien-Liesing
 Pappelteich (Harz), ein Teich in Ermsleben